2. etape af Vuelta a España 2020 var en 151 km lang , som blev kørt den 21. oktober 2020 med start i  og mål i . Etapen blev kørt samtidig med éndagsløbet Tre dage ved Panne og 17. etape af Giro d'Italia.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Axel Domont () – gennemførte ikke.
  Brandon Rivera () – gennemførte ikke.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

02